Christian Petzold – compositore tedesco del XVIII secolo
Christian Petzold – regista tedesco del XXI secolo